Белмачовський:

 Белмачовський — українське прізвище.
 Белмачовський Павло — козак Івангородської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища